Příjmení Schuster nosí tyto osobnosti:

 Adolf Schuster (1909–1978), slovenský pedagog, školní inspektor, publicista a kulturní pracovník
 Alfredo Ildefonso Schuster (1880–1954), italský římskokatolický duchovní
 Aleš Schuster (* 1981) – český fotbalový obránce
 Anton Schuster (1847–1910), českoněmecký politik z Tachovska, poslanec zemského sněmu
 Bernd Schuster (* 1959), německý fotbalový trenér
 František Schuster, viz Josef Pavel (1908–1973), český politik KSČ, ministr vnitra ČSSR v roce 1968
 Gaby Schusterová (* 1948) – německá spisovatelka
 Heinz Schuster-Šewc (1927–2021), lužickosrbský slavista a pedagog
 Jan Rafael Schuster (1888–1981), český malíř, grafik a pedagog
 Josef Schuster (* 1954), německý lékař, předseda Ústřední rady Židů v Německu
 Karel Schuster (1861–1927) – český římskokatolický kněz a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
 Karl Schuster (1877–1935), československý politik, meziválečný poslanec za německé sociální demokraty
 Marek Schuster (* 1993), český reprezentant v orientačním běhu
 Michael Schuster (právník) (1767–1834), česko-německý právník, rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity
 Oscar Schuster (1837–1917), německý horolezec
 Rudolf Schuster (* 1934), slovenský politik a prezident
 Rudolf von Schuster-Bonnott (1855–1930), rakousko-uherský státní úředník, bankéř a politik
 Václav Schuster (1871–1944), český a čs. právník, národohospodář a politik, poslanec zemského sněmu
 Wilhelm Schuster (1806–1879), politik ze severní Moravy, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu

Související články
 Simon & Schuster, americké nakladatelství

Podobná příjmení 
 Šustr

Německá příjmení
Česká příjmení